PC-10 steht für:
 Commodore PC-10, ein IBM-kompatibler PC von Commodore
 USS Firebolt (PC-10), ein Patrouillenboot der US Navy
 Pilatus PC-10, Bezeichnung unterschiedlicher Entwürfe für ein zweimotoriges Flugzeug des Herstellers Pilatus Aircraft

PC10